PIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pikwitonei (Canada)